Norrträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Norrträsket, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (6,83 ha)
Norrträsket, Norrbotten, sjö i Luleå kommun,  (26,1 ha)
Norrträsket, Lappland, sjö i Malå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn